Die nachfolgende Liste enthält alle Länderspiele der Schweizer Futsalnationalmannschaft der Männer, die der Schweizerische Fussballverband (ASF/SFV) im Jahr 2009 gegründet hat. Futsal ist die einzige von der FIFA anerkannte Variante des Hallenfussballs. Anhin wurden 51 Länderspiele ausgetragen, von denen jedoch drei von der FIFA nicht anerkannt werden.

Länderspielübersicht
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 i. S. = im Sechsmeterschiessen
 abg. = Spielabbruch
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

Statistik
In der Statistik werden nur die offiziellen Länderspiele berücksichtigt.

Legende
 Sp. = Spiele
 Sg. = Siege
 Uts. = Unentschieden
 Ndl. = Niederlagen
 Hintergrundfarbe grün = positive Bilanz
 Hintergrundfarbe gelb = ausgeglichene Bilanz
 Hintergrundfarbe rot = negative Bilanz

Gegner

Kontinentalverbände

Anlässe

Spielarten

Austragungsorte

Spielergebnisse

Weitere Spiele

Spiele gegen All-Star-Mannschaften

Siehe auch

 Futsal in der Schweiz

Weblinks
 Statistik des Schweizerischen Fussballverbandes (football.ch)
 Futsalländerspiele-Datenbank (old.futsalplanet.com)

Einzelnachweise

Schweiz
!